Soma o Somavansha, dinastia mitològica dels kxatriyes Varna (la casta guerrera dirigent), dita dinastia lunar per ser descendents de la Lluna (Soma o Chandra)
 Dinastia Soma, dinastia del Nepal
 Dinastia Soma o Somavamsi, també dinastia Kesari, dinastia d'Orissa (882-1110)
 El soma és una droga de ficció a la novel·la Un món feliç d'Aldous Huxley